

Нарин — село, Ісатайський район, Атирауська область

Нарин — місто, центр Наринської області
 Нарин — річка в Киргизстані та Узбекистані, притока Сирдар'ї